Okręty kanadyjskie o nazwie HMCS „Stormont”
 Pierwszy HMCS "Stormont" był fregatą typu River. Przemianowany na HMCS "Matane" w 1942, służył w Royal Canadian Navy w czasie II wojny światowej.
 Drugi HMCS "Stormont" był fregatą typu River, która służyła w Royal Canadian Navy w czasie II wojny światowej.

Bibliografia 
 

Stormont